Хоја де Монторос има више значења:

 Хоја де Монторос (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хоја де Монторос (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику